Финальный турнир XXIV чемпионата Европы по волейболу среди мужских команд проходил со 2 по 11 сентября 2005 года.

За соревнованиями сильнейших сборных Старого Света наблюдали около 157 700 человек в Риме и Белграде, в том числе 14 530 зрителей посетили финальный матч в римском зале PalaLottomatica, где сборная Италии обыграла команду России и завоевала шестой в своей истории титул чемпионов Европы.

Трёхкратным чемпионом Европы стал Луиджи Мастранджело, второй титул в карьере завоевали Паоло Коцци, Кристиан Савани, Алессандро Феи, Матей Чернич и капитан «Скуадры Адзурры» Валерио Вермильо.

Самым ценным игроком (MVP) чемпионата признан итальянский доигровщик Альберто Чизолла, позднее названный Европейской конфедерацией волейбола лучшим волейболистом 2005 года. Приз лучшему связующему в четвёртый раз достался капитану сборной Сербии и Черногории Николе Грбичу (до этого в 1997, 2001 и 2003 годах).

Отборочные игры 

Без отбора участниками финального турнира чемпионата Европы стали сборные:
 Италии и Сербии и Черногории как команды стран-организаторов чемпионата,
 Франции, России, Польши и Нидерландов по результатам предыдущего чемпионата Европы.

Ещё 6 участников первенства определились по результатам отборочного турнира, проходившего с 14 по 16 мая и с 17 по 19 сентября 2004 года. 16 команд, отнесённые по рейтингу к дивизиону «А», были разбиты на 4 группы. По итогам двухкруговых турниров в группах 4 победителя и две лучшие команды среди занявших 2-е места с наилучшими показателями стали участниками финального турнира ЕВРО-2005, жеребьёвка которого прошла 30 октября 2004 года в Белграде.

Дебютантом финальной стадии чемпионата Европы стала сборная Хорватии. Португалия пробилась в число финалистов впервые с 1951 года. Сенсацией отборочного турнира стал невыход сборной Болгарии; до этого за всю историю она пропустила только один чемпионат Европы — первый, в 1948 году, также проходивший в Риме.

Финальный турнир

Арены

Групповой этап

Группа A (Рим) 

3 сентября

4 сентября

5 сентября

7 сентября

8 сентября

Группа B (Белград) 

2 сентября

3 сентября

4 сентября

6 сентября

8 сентября

Плей-офф (Рим)

Полуфиналы 
10 сентября

Матч за 3-е место 
11 сентября

Финал

Самые результативные

Лучшие по статистическим показателям 

 Атака (процент эффективности)
  Себастьян Свидерский — 64,29
  Томислав Чоскович — 58,40
  Алессандро Феи — 52,97
 Блок (очки в среднем за сет)
  Луиджи Мастранджело — 1,26
  Оливье Киффер — 1,09
  Андрия Герич — 1,08

 Подача (эйсы в среднем за сет)
  Мариуш Влязлы — 0,59
  Франс Гранворка — 0,50
  Альберто Чизолла — 0,48
 Защита (диги в среднем за сет)
  Угу Рибейру — 4,75
  Мирко Корсано — 3,04
  Юрий Борискевич — 2,80

 Пас (идеальные передачи в среднем за сет)
  Инослав Крнич — 12,85
  Лукаш Жигадло — 11,06
  Валерио Вермильо — 10,37
 Приём (процент позитивного приёма)
  Юбер Энно — 60,63
  Марко Клок — 58,06
  Стефан Антига — 56,91

Индивидуальные призы

Ссылки 
 Сайт чемпионата
 Подробности на сайте Европейской конфедерации волейбола

Чемпионаты Европы по волейболу среди мужчин
2005 год в волейболе
Международные спортивные соревнования в Риме
Спортивные соревнования в Сербии и Черногории
Международные спортивные соревнования в Белграде
Спорт в Италии в 2005 году
Сентябрь 2005 года
Волейбол